Em biologia, o termo linhagem somática se refere às células de um organismo que não são capazes de formar gametas.

Em geral, estas células passaram por um processo de diferenciação celular que as tornaram especializadas em realizar determinadas funções. Como exemplos, podemos citar as células epiteliais (que formam a pele), os neurônios, células olfativas, entre outras.

As células linhagem somática se diferenciam daquelas da linhagem germinativa pois estas são capazes de formar gametas, mesmo após muitos anos de dormência.

Biologia